Dom Manoel Pestana Filho (Santos, 27 de abril de 1928 - Santos, 8 de janeiro de 2011) foi um bispo e escritor brasileiro. 

Foi ordenado sacerdote em 1952, nomeado bispo da Diocese de Anápolis em 1978 e em 2004, aposentou-se aos ofícios sacerdotais. 

É o autor do livro “Igreja Doméstica”, publicado pelas Edições Loyola em 1980.

Biografia
Nasceu Dom Pestana em Santos (SP), em 27 de abril de 1928, sendo seus pais Manoel Pestana, digno operário da Companhia Docas de Santos e D. Maria Pestana, que o criaram dentro dos princípios da Santa Madre Igreja.

Seus primeiros estudos foram feitos em sua cidade natal, no Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo e no Instituto de Educação Canadá.

Aos 14 anos, ingressou como seminarista menor, no Seminário de Bom Jesus de Pirapora e, posteriormente, no Seminário Central da Imaculada Conceição, em São Paulo.

Sua dedicação aos estudos contribuiu para seu ingresso na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, onde concluiu o Curso de Teologia, sendo ordenado sacerdote na Basílica de Santa Maria Maior, onde celebrou sua primeira missa, em 7 de outubro de 1952.

Retornando ao Brasil foi designado por Dom Idílio José Soares, então Bispo de Santos, para coadjutor da Paróquia de São Vicente.

Com uma bagagem cultural rara, foi professor do Seminário Diocesano São José, em São Vicente, e, mais tarde, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Sociedade Visconde de São Leopoldo, em Santos, mantendo um permanente e proveitoso diálogo com a juventude estudantil, participando ativamente e com grande entusiasmo da Juventude Estudantil Católica (JEC) e da Juventude Operária Católica (JOC).

Em 1972 veio para Petrópolis, acolhido pelos bispos Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra e Dom José Fernandes Veloso, não tardando a conquistar a simpatia e a adesão da população de nossa cidade.

Múltipla e constante foi sua atuação no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino e em nossa Universidade, criando o Fórum de Filosofia e Ciências, organizando as Manhãs e Tardes de Filosofia, que reuniram as mais expressivas figuras do pensamento intelectual de nosso país e do mundo, idealizando e realizando as célebres Caminhadas Universitárias, e ainda encontrando tempo para cumprir vasto apostolado nos Cursilhos de Cristandade, nos Encontros de Casais e na Pastoral Vocacional.

Além disso, dirigiu nossa Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas com inegável competência, o mesmo ocorrendo com as inúmeras disciplinas que lecionou.

Em 30 de novembro de 1978, Sua Santidade o Papa João Paulo II o elegeu Bispo, designando-o para a Diocese de Anápolis, em Goiás.

Dom Pestana despediu-se da Universidade Católica de Petrópolis, proferindo a aula inaugural dos cursos de 1979, abordando o cativante tema: “O papel das Universidades Católicas”.

Na ocasião foi saudado pelo Dr. Manuel Machado dos Santos, Vice Reitor da Universidade e recebeu o Diploma de Professor Emérito, outorgado pelo Conselho Universitário.

Durante os longos anos que esteve à frente da Diocese de Anápolis, realizou uma obra imperecível que dignificou seu nome e lhe exaltou a figura humana.

Dom Manoel Pestana Filho, com seu poder de liderança, sua coragem, seu dinamismo, sua infinita bondade, mostrou-se sempre preocupado em propagar por todos os meios as idéias sãs, as doutrinas puras, os ensinamentos úteis, as lições proveitosas, em torno de um só e mesmo ideal – “o de servir a Deus, servindo as suas criaturas”.

A ele trazemos a afirmação de nossa saudade e o preito de nossa admiração.

ESTUDOS

Filosofia: Seminário Maior Central Ipiranga, São Paulo – SP (1946-1948).
Teologia: Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma – Itália (1949-1953).
Especialização: Estudo de problemas brasileiros, Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972).
ATIVIDADE ANTES DO EPISCOPADO

Coadjutor de São Vicente Mártir, Santos – SP (1953-1959).
Professor (1955-1971) e Diretor (1960-1971) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos – SP.
Assistente de JEC, JUC, Cursilhos e ENS, Santos – SP.
Professor (1972-1978) e Diretor da CECA (1974-1978) da Universidade Católica de Petrópolis – RJ.
Assistente dos Cursilhos, ECC e Pastoral Universitária, Petrópolis – RJ.
Professor de curso de filosofia no Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro – RJ (1974-1978).
ATIVIDADES COMO BISPO

Bispo de Anápolis – GO (1979-2004).
Responsável pela Pastoral Familiar do Centro Oeste da CNBB.
Professor do Seminário Maior Diocesano e do Institutum Sapientiae do Mosteiro de Santa Cruz.
Professor da Faculdade de Filosofia de São Miguel Arcanjo, Anápolis – GO.
Professor do Instituto Católico de Teologia Sto. Tomás de Aquino, Anápolis – GO.
Programa semanal “A voz do bispo” nas rádios São Francisco e Voz da Imaculada, Anápolis – GO.
Programa semanal “Cristo em sua vida”, na TV Tocantins.
ESCRITOS DE SUA AUTORIA

“Igreja Doméstica”, Ed. Loyola, 1980.

Ligações externas

Naturais de Santos
Diocese de Anápolis
Bispos de Petrópolis
Alunos da Pontifícia Universidade Gregoriana
Professores da Universidade Católica de Petrópolis